Österrikes MotoGP 1993 kördes den 16 maj på Salzburgring.

500GP

Slutresultat

1993 i Österrike
MotoGP-tävlingar 1993
1993